Деменки — название населённых пунктов:

Россия 
 Деменки — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Деменки — деревня в Ильинском районе Пермского края.

Украина 
 Деменки — село в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Деменко